Cornut, proveït de corns
 Cornut, marit enganyat per la muller
 Cornut i pagar el beure, avenir-se a ser objecte de burla amb les despeses a càrrec

Zoologia:

 Cornut, peix martell

Folklore:

 Cornut, ball folkloric del nord de Catalunya. Vegeu: (Ball de cornuts)

Onomàstica:

 Cornut, cognom romà
 Gai Cornut, tribú de la plebs i pretor 
 Marc Cornut, militar romà
 Marc Cornut el jove, pretor urbà i cònsol suplent 
 Cornut, historiador romà 
 Luci Anneu Cornut, filòsof romà
 Cecili Cornut, pretorià 
 Tertul·le Cornut, cònsol sufecte